Res publica eller Res Publica kan syfta på 

 Res publica – de antika romarnas benämning på staten, från vilket termen republik är härledd
 Res Publica (boktidskrift) – en boktidskrift i Göteborg
 Res Publica (parti) – ett parti i Estland